Oberhartberg steht für:

 Oberhartberg (Mitterfels), Gemeindeteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberhartberg (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen (Oberösterreich)